Con il termine Graveglia ci si può riferire a:
Graveglia (torrente), torrente che scorre nell'entroterra di Chiavari
Val Graveglia, vallata della provincia di Genova
Graveglia (La Spezia), torrente nella provincia della Spezia
Val Graveglia (Riccò del Golfo di Spezia)  , frazione del comune di Riccò del Golfo di Spezia